Hastie:
 George (Duncan) Hastie McMillan(, Jr.)
 William Hastie

Engelska efternamn